Un anno dopo – cortometraggio del 2000 diretto da Silvio Soldini
 Un anno dopo (The Great New Wonderful) – film del 2005 diretto ad Danny Leiner
 Un anno dopo – fumetto della DC Comics del 2006
 Un anno dopo – spettacolo teatrale scritto da Oreste Biancoli